

Patronyme 

 Albina du Boisrouvray
 Bernard du Boisrouvray
 Fernand de Jacquelot du Boisrouvray
 Maurice du Boisrouvray
Patronyme français